Johan Nilsson kan syfta på

 Johan Nilsson (redaktör) (1874-1965) – i Malmö, redaktör och socialdemokratisk riksdagsman
 Johan Nilsson i Skottlandshus (1873-1963) – högerpolitiker, riksdagsman och talman i första kammaren
 Johan Nilsson i Skravelsjö (1846-1904) – hemmansägare och riksdagsman
 Johan Nilsson Gyllenstierna (1569-1617) – amiral
 Johan Nilsson Gyllenstierna d.y. (1617-1690) – riksråd
 Johan Nilsson Guiomar (född 1985) – svensk fotbollsspelare
 Johan Nilsson (översättare) (född 1964) – en svensk författare och översättare från engelska